Gephyrellula är ett släkte av spindlar. Gephyrellula ingår i familjen snabblöparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snabblöparspindlar
Gephyrellula